Az Aquaréna vízipark 11,5 hektáron, gyönyörű környezetben, a Hungaroring szomszédságában található. Az M3-as autópályáról a park egésze belátható, így az ide érkező vendégek már messziről megismerkedhetnek a létesítmény csúszdáival, látványosságaival. A park nyáron tart nyitva. Budapest és Miskolc felől egyszerűen megközelíthető az autópályán, de Fót felől is elérhető. A tömegközlekedést választók Budapestről és Mogyoródról a 321-es busszal juthatnak el az Aquarénába. A helyszín a vízipark számára ideális: a dombos vidék adottságait kihasználva a csúszdák nem magas acélszerkezetekre épülnek, hanem belesimulnak a domboldal lankáiba. Magyarország eddigi legnagyobb aquaparkja 2003-ban épült, ez lett az ország 3. aquaparkja.

Csúszdák 
Felnőtteknek
Nagy csobbanás
Kis kaland
Nagy vakond
Kis vakond
Hosszú kaland
Nagy kaland
Óriáskígyók
Szabadesés
Repülőszőnyeg csúszdák
UFÓ
Vadvízi folyó
Fekete lyuk
Rafting
Szikla csúszda
Sirály csúszda
Gyerekeknek
Szivárvány csúszda
Kanyar csúszda (Bujócska csúszda)
Elefánt csúszda
Kígyó csúszda
Polip csúszda
Nyuszi csúszda

Medencék

Jacuzzi 
Lazíts a Római birodalom pompáját idéző, üvegmozaikkal kirakott, kör alakú medencében, és gyönyörködj az őt körbeölelő oszlopsor látványában! (35 °C)

Élménymedence 
A 700 négyzetméteres medence sodrófolyosójában a víz sodrásával küzdhetsz meg, a pezsgőfürdő habjaiban vagy az esőerdő zuhatagában pedig fáradt izmaid lazíthatod. (27 °C)

Gyermekmedence 
Az apróságok a nekik épített különleges medencében pancsolhatnak kedvükre. (30 °C)

Lassú folyó (Lusta folyó)  
A 300 méter hosszú Lassú Folyó méltóságteljes sodrása a Vadvízi Folyó, a Rafting és a Fekete Lyuk csúszdákról érkező vendégeket ringatja tovább. (27 °C)

Kék Barlang 
A vízen átszűrődő napfény kékes derengéssel tölti be a hegy gyomrában rejtőző tavas barlangot, melybe a Lassú Folyón ringatózva, egy sziklakanyonon át jut el a romantikára éhes utazó. (27 °C)

Akrobata medence (Ugrómedence) 
A 3,5 méter mély medencébe 1-3 méter magas sziklaszirtekről ugorhatsz le. A vízesés, a sziklákon áthatoló és a víztől 1-1,5 méter magasan végződő csúszdák tovább fokozzák az élményt. (27 °C)

További információk 
Aquaréna
Mogyoród

Magyarország fürdői
Mogyoród